Slalomskaten bezeichnet:
Skaten mit einem Slalomboard
Freestyle-Slalom mit Inline-Skates